Курута — русский графский и дворянский род, происходящий из Греции.

История рода 
Род Курута внесён в III часть родословной книги Таврической губернии.

Дмитрий Дмитриевич Курута (1769—1833), генерал от инфантерии (пехоты), директор второго кадетского корпуса, шеф Дворянского полка, сенатор, был возведён в графское достоинство Российской империи в 1826 году — это было 75-е графское пожалование из 127-ми. Его племянник, Иван Эммануилович Курута (1780—1853) — тайный советник (1840), сенатор (c 1842), кавалер ордена Святого Александра Невского (1853).

Описание герба 
Щит разделён на три части в первой части, в золотом поле парящий вверх чёрный одноглавый орёл, держащий в левой лапе крест; во второй — в красном поле из облак выходящая рука, облечённая в золотыя латы и держащая меч вверх подъятый. В нижней части в голубом поле корабль с распущенными парусами и около его играющие в воде дельфины.

На щит наложена обыкновенная Графам свойственная корона, на которой поставлены три шлема с золотыми обручами. Из них средний украшен Графскою короною, на поверхности коей является чёрный двуглавый орел с распростёртыми крыльями, имеющий над главами три короны. На крайних же шлемах — дворянские короны со страусовыми перьями. Намёт на щите с правой стороны золотой, подложенный красным, а с левой — голубой, подложенный серебром. Щит держат два единорога.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Графские роды России
Дворянские роды России греческого происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены дельфины